4 miejscowości w Polsce 
 Zielin – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino 
 Zielin – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino 
 Zielin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 
 Zielin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice

 Zielin  – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Zielina, Zieliniec